Борисов, Владимир Александрович:
 Борисов, Владимир Александрович (1903—1993) — советский военачальник, гвардии генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Борисов, Владимир Александрович (1808—1862) — историк и археолог Российской империи.